Das Ladbrokes Masters 2021 war ein Einladungsturnier im Dartsport. Das Turnier wurde vom 29. bis 31. Januar 2021 zum neunten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum siebten Mal die Marshall Arena in Milton Keynes.

Dieses Turnier konnte der Waliser Jonny Clayton mit einem 11:8-Sieg gegen den Engländer Mervyn King für sich entscheiden. Titelverteidiger Peter Wright und Weltmeister Gerwyn Price schieden im Halbfinale aus.
Clayton erhielt im Anschluss an das Turnier eine Wildcard für die um die Ostertage später beginnende Premier League Darts 2021.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der ersten Runde war ein best of 11 legs. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Teilnehmerzahl von 16 auf 24 erhöht. Diese qualifizierten sich alle über die PDC Order of Merit mit Stand vom 3. Januar 2021. Alle Spieler waren dabei gesetzt. Die Top 8 stiegen erst im Achtelfinale ein.

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 220.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 20.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Im englischsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender ITV. Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in Milton Keynes